Велики жупан Тихомир може бити:

 Тихомир (велики жупан 10. век), српски велики жупан од око 960. до око 969. године
 Тихомир Завидовић, српски велики жупан од око 1165. до око 1166. године

Види још 
 Велики жупан Вукан (вишезначна одредница)
 Урош I (вишезначна одредница)
 Урош II (вишезначна одредница)